Тучно:

 Тучно — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Валецкий повят.
 Тучно — гмина (волость) в Польше, входит в Валецкий повят, Западно-Поморское воеводство.